Slag bij Toulon (1707)
 Slag bij Toulon (1744)
 Beleg van Toulon (1793)